Liouban est un toponyme qui peut désigner :
 Liouban : une ville de l'oblast de Léningrad, en Russie ;
 Liouban : une ville de la voblast de Minsk, en Biélorussie ;
 Raïon de Liouban : une subdivision administrative de la voblast de Minsk, en Biélorussie.

Homonymie de localités